Knief ist der Familienname von

 Andrea Knief, deutsche Tanzsportlerin
Frank Knief, deutscher Tanzsportler
Heinrich Knief, deutscher  Steuersekretär und Bremer Senator (1920–1924) (DDP)
 Johann Knief (1880–1919), deutscher Lehrer, Redakteur und Politiker (SPD, KPD)